Nieuwe Meer (water) als naam voor het water tussen de Schinkel en de Ringvaart van de Haarlemmermeer,
 Nieuwe Meer (Haarlemmermeer) als naam voor de bebouwing langs de Nieuwe Meerdijk in Haarlemmermeer tussen Badhoevedorp en Schiphol-Oost,
 het verkeersknooppunt De Nieuwe Meer, aan de zuidwestkant van Amsterdam, waar de A4 aantakt op de A10.